3 miejscowości w Polsce: 
 Polik – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny 
 Polik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Maciejowice 
 Polik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Rościszewo